Ernesto Cesaro – (Napoli, 12 marzo 1859 – Torre Annunziata, 12 settembre 1906), matematico italiano;
Luigi Cesaro – (Sant'Antimo, 19 febbraio 1952), politico italiano;
 Cesaro – (Lucerna, 27 dicembre 1980), wrestler svizzero.